Mutter und Kind – film del 1924 diretto da Carl Froelich
Mutter und Kind – film del 1934 diretto da Hans Steinhoff

Pagine correlate
Maternità